Mužská čtyřhra Hall of Fame Tennis Championships 2018 probíhala ve druhé polovině července 2018. Do deblové soutěže newportského tenisového turnaje hraného na trávě nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl pár Ajsám Kúreší a Rajeev Ram, jehož členové se rozhodli turnaje nezúčastnit.

Vítězem se stal nenasazený izraelsko-novozélandský pár Jonatan Erlich a Artem Sitak, který ve finále za 53 minut zdolal salvadorsko-mexické turnajové čtyřky Marcela Arévala s Miguelem Ángelem Reyesem-Varelou po dvousetovém průběhu 6–1 a 6–2. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů a získali premiérovou společnou trofej, z druhé společně odehrané akce. Erlich vybojoval jubilejní dvacátý deblový titul na okruhu ATP Tour a pro Sitaka to bylo čtvrté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 

  Nicholas Monroe /  John-Patrick Smith (1. kolo)
  Divij Šaran /  Jackson Withrow (semifinále)
  Purav Radža /  Ken Skupski (čtvrtfinále)
  Marcelo Arévalo /  Miguel Ángel Reyes-Varela (finále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Hall of Fame Open
ATP World Tour 2018